Blau – fiume che scorre in Baden-Württemberg e confluisce nel Danubio
Marietta Blau – fisica austriaca
 Tina Blau – pittrice austriaca